Kulla kan syfta på:

 Kulla – äldre dialektal benämning på en ogift kvinna, se dalkulla
 Kulla-Gulla – huvudpersonen i bokserie med samma namn, av Martha Sandwall-Bergström
 Kulla (fästningsbyggnad) – distinkt typ av fästningsbyggnad från ottomansk tid på Balkan

Geografi

Albanien
 Kulla e Blacës – en kulle i prefekturen Qarku i Korçës

Estland 
 Kulla, Estland – en by i Mulgi kommun i landskapet Viljandimaa i södra Estland.

Finland 
 Kulla, Ulvsby stad – en tidigare kommun i landskapet Satakunda i Västra Finlands län
 Kulla kyrka, Ulvsby – träkyrka i den finländska staden Ulvsby i Kulla
 Kulla, Strömfors kommun – by i Strömfors kommun i Nyland
 Kulla, Dragsfjärds kommun – by i Dragsfjärds kommun i Åboland
 Kulla, Sunds kommun – by i Sunds kommun på Åland
 Kulla, Finström kommun – by i Finströms kommun på Åland
 Kulla, Tenala – en by i Tenla i landskapet Nyland

Sverige 
 Kulla socken – socken i Uppland ingick i Lagunda härad 
 Kulla landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Kulla distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Kulla församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Enköpings kommun –2010
 Kulla kyrka, Uppland – kyrkobyggnad i Kulla socken som ingår i Lagunda församling, Uppsala stift
 Kulla socken – socken i Uppland ingick i Åkers skeppslag namnändrad 1886 till Roslags-Kulla socken
 Kulla landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län namnändrad 1886 till Roslags-Kulla landskommun 1886-1951
 Kulla församling – en tidigare församling i Svenska kyrkan i Stockholms stift i Österåkers kommun namnändrad 1886 till Roslags-Kulla församling –1998
 Roslags-Kulla kyrka – kyrkobyggnad i Roslags-Kulla socken
 Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt – ett distrikt i Österåkers kommun och Stockholms län 2016–
 Kulla pastorat – ett pastorat i Luggude kontrakt i Lunds stift
 Kulla, Hedesunda – by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 Kulla, Motala kommun – by i Kristbergs socken, Motala kommun
 Kulla, Marks kommun – småort i Marks kommun
 Kulla, Umeå kommun – småort i Umeå kommun
 Kulla naturreservat – naturreservat i Vetlanda kommun
 Kulla Gunnarstorps slott – slott i Allerums socken i Helsingborgs kommun

Personer 
 Daniel Kulla (1977–), tysk författare, musiker, litteraturredaktör och översättare
 Hasso Kulla (1942–), tysk socialdemokratisk politiker

Flora och fauna 
 Morkullor – fågelsläktet Scolopax inom familjen snäppor
 Brunkulla – sällsynt orkidé i Norden
 Duvkulla – växt i familjen ardisiaväxter
 Choreutinula kulla – är en art inom klassen urinsekter

Se även 
 Kulla-Gulla (olika betydelser)